Die Fußball-Bezirksliga Cottbus 1963/64 war die zwölfte Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Cottbus des Deutschen Fußball-Verbandes. Durch die Auflösung der II. DDR-Liga waren die Bezirksligen erstmals seit acht Jahren wieder drittklassig. Die diesjährige Liga wurde im Rundenturnier in zwei Staffeln mit je 14 Mannschaften ausgetragen. Die Sieger beider Staffeln trafen in zwei Finalspielen aufeinander, um den Bezirksmeister zu ermitteln. Die BSG Aktivist Brieske-Ost konnte sich in Summe der beiden Finalspiele gegen die ASG Vorwärts Cottbus II durchsetzen und wurde zum zweiten Mal Fußball-Bezirksmeister Cottbus. Durch den Sieg qualifizierte sich Brieske für die Qualifikationsrunde zur DDR-Liga-Saison 1964/65, bei der sich die Mannschaft in der Staffel B ungeschlagen durchsetzen konnte und in die DDR-Liga aufstieg.

Zur kommenden Spielzeit wurde die Bezirksliga Cottbus auf eine Staffel verkleinert, daher stiegen in dieser Saison die Hälfte der Mannschaften aus beiden Staffeln in die Bezirksklasse ab. Im Gegenzug stiegen die BSG Chemie Guben und die TSG Lübbenau 63 in die Bezirksliga auf.

Staffel Ost

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel West

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Ein 0:0 mit einem + bedeutet, dass dieses Spiel am grünen Tisch mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für die Mannschaft mit dem + gewertet wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Endspiel um die Bezirksmeisterschaft 

|}

Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Cottbus 1964/65 
Die Sieger der vier Staffeln der Bezirksklasse Cottbus spielten ein Rundenturnier um die beiden Aufstiegsplätze zur Bezirksliga aus. Die Spiele fanden zwischen 24. Mai 1964 und 28. Juni 1964 statt.

|}

Quellen 
 

Fußball-Bezirksliga Cottbus
Fußballsaison 1963/64